Habrophlebia är ett släkte av dagsländor. Habrophlebia ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Starrdagsländor
Habrophlebia